Geografia
 Isil (antic municipi)
 Isil i Alós
 Biografies''
 Isil (poeta)